Willem Willems (archeoloog), Nederlands archeoloog
 Willem Willems (politicus), Belgisch politicus